Dringliche Medizinische Hilfe (assistenza medica urgente) – il servizio di soccorso sanitario della Deutsches Rotes Kreuz der DDR, la società di Croce Rossa della Repubblica Democratica Tedesca